Towarzystwo Ukraińskich Postępowców
 Towarzystwo Urbanistów Polskich